David Harrison peut désigner :

 David Howard Harrison (1843-1905), Premier Ministre du Manitoba ;
 David Harrison, entraîneur de football anglais ;
  (1926-2015), zoologiste britannique, fils de James Maurice Harrison ;
 Sir David Harrison (né en 1930), chimiste anglais ;
 David Harrison (né en 1954), artiste anglais ;
 David Harrison (né en 1975), basketteur américain ;
 David Harrison (né en 1981), joueur de cricket gallois ;
 David Harrison (né en 1982), basketteur américain.